Boots bezeichnet:
 ein Paar über die Knöchel reichender Schuhe, siehe Stiefel
 Alliance Boots, britisches Pharma-, Kosmetik- und Drogeriewarenunternehmen 

Boots ist Familienname folgender Personen:
 Ron Boots (* 1962), niederländischer Musiker 
 Tubby Boots († 1993), US-amerikanischer Komiker

Siehe auch:
 Bots (Begriffsklärung)
 Bouts
 Bohtz
 Buhtz